Hule kan syfta på:

 Hule (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,35, long 118,77)  – en öpinghuvudort i provinsen Anhui
Hule (norra) – ett naturreservat i Breareds socken i Halmstads kommun
Hule (södra) – ett naturreservat i Breareds socken i Halmstads kommun